Vespermann ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Vespermann (1799–1827), deutsche Sängerin (Sopran)
 Gerd Vespermann (1926–2000), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Katharina Vespermann (1802–1877), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Kurt Vespermann (1887–1957), deutscher Schauspieler
 Leonore Vespermann (1900–1974), deutsche Malerin
 Maria Vespermann (1823–1882), deutsche Schriftstellerin, siehe Maria Arndts 
 Wilhelm Vespermann (1784–1837), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Fesperman